Красный Маяк — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красный Маяк — посёлок в Поколюбичском сельсовете Гомельского района Гомельской области.
 Красный Маяк — посёлок в Урицком сельсовете Гомельского района Гомельской области.

Казахстан 
 Красный Маяк — прежнее название села Сепе в Атбасарском районе Акмолинской области.

Россия 
 Красный Маяк — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Красный Маяк — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
Красный Маяк — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Красный Маяк — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Красный Маяк — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.
 Красный Маяк — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Красный Маяк — посёлок в Осинском районе Пермского края.
 Красный Маяк — посёлок в городском округе Богданович Свердловской области.

Узбекистан 
 Красный Маяк — до 1994 г. название села Янгиюль в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Другое 
 Красный Маяк — городище на Украине.
 Красный Маяк — улица в Казани (Крыловка).

Организации 
Ярославский завод «Красный маяк» — производитель электровибраторов и виброоборудования.
 «Красный маяк» (до революции Выборгская (Николаевская) бумагопрядильная мануфактура) — закрытое текстильное предприятие Санкт-Петербурга.
 Красный маяк — общественно-политическая газета Курильского района Сахалинской области.
 Красный маяк — районная газета Николаевского района Хабаровского края.

См. также 
 Червоный Маяк
 Улица Красного Маяка